Op de 71e editie van het Australian Open 1997 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 15 tot en met 26 januari 1997.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Chanda Rubin en Arantxa Sánchez hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rubin speelde samen met Brenda Schultz – zij waren als achtste geplaatst, en bereikten de derde ronde. Sánchez en haar partner Gigi Fernández waren het eerste reekshoofd – zij bereikten de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Martina Hingis / Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva zestig.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Nederlandse Miriam Oremans – dit team was als veertiende geplaatst, maar kwam niet verder dan de tweede ronde.
 Els Callens en de Amerikaanse Ginger Helgeson-Nielsen strandden eveneens in de tweede ronde.
 Nancy Feber en de Amerikaanse Ann Grossman verloren meteen hun openingspartij.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het vijfde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Gigi Fernández en Arantxa Sánchez.
Brenda Schultz en de Amerikaanse Chanda Rubin waren als achtste geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez.
Caroline Vis en de Indonesische Yayuk Basuki – zij waren als negende geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.
Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans, als veertiende geplaatst, strandden eveneens in de tweede ronde.
Seda Noorlander en de Tsjechische Helena Vildová konden na de tweede ronde huiswaarts keren.
Kristie Boogert en de Roemeense Irina Spîrlea waren het tiende reekshoofd – zij verloren aanstonds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA op pagina 2

Australian Open
ITF-toernooi in 1997